Новые Пруды — название населённых пунктов в России:
 Новые Пруды — хутор в Льговском районе Курской области.
 Новые Пруды — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Новые Пруды — посёлок в Новосильском районе Орловской области.